Mihajlo Mitić ist der Name folgender Personen:

* Mihajlo Mitić (Volleyballspieler) (* 1990), serbischer Volleyballspieler
 Mihajlo Mitić (Handballspieler) (* 1997), serbischer Handballspieler